Левски () — община в Болгарии. Входит в состав Плевенской области. Население составляет 25 607 человек (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Асеновци
 Аспарухово
 Божурлук
 Болгарене
 Варана
 Градиште
 Изгрев
 Козар-Белене
 Левски
 Малчика
 Обнова
 Стежерово
 Трынчовица

Общины Плевенской области